Milíkov is de naam van twee gemeenten in Tsjechië:
 Milíkov (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek
 Milíkov (okres Cheb), gemeente in okres Cheb